Josefus (1 Makkabeeën), een persoon in het deuterocanonieke Bijbelboek 1 Makkabeeën
Josefus (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
Flavius Josephus, een Joods-Romeins geschiedschrijver uit de 1e eeuw

Zie ook
Jozef (doorverwijspagina)
Josephus (doorverwijspagina)